Image kan syfta på:

 Image – ett uttryck för hur ett företag uppfattas, eller vill uppfattas av andra, se Varumärkesidentitet 
 Image Comics – ett amerikanskt serieförlag
 IMAGE (satellit) – en satellit för rymdfysikforskning, uppsänd av NASA, i drift åren 2000-2005
 ISO Image – en fil som avbildar till exempel en CD eller DVD
 Public Image Ltd – ett postpunkband från England
 NAACP Image Awards – ett pris som delas ut av National Association for the Advancement of Colored People

Se även
 Image Creek – flera vattendrag
 Image Point – flerra uddar